Gajusz Grakchus
 Caius Gracchus – utwór brytyjskiego (irlandzkiego) dramatopisarza Jamesa Sheridana Knowlesa, opublikowany w 1823
 Caius Gracchus – utwór amerykańskiej poetki i dramatopisarki Louisy S. Cheves McCord, opublikowany w 1851